Vidám Színpad (1924) a Fővárosi Operettszínház (Nagymező u. 17. sz.) épületében Békeffi László és Boross Géza kabaréja
Vidám Színpad (1946. április–május) és Vidám Operett Színpad (1946. szeptember–november) Budapesten, a Rottenbiller u. 20–22. sz. alatt csupán 1 és 3 bemutatót megért színház
Vidám Színpad, az 1951-es megalakulásától 1996-ig működő fővárosi intézmény
Vidám Színpad, az 1997-es megalakulásától 2008-ig a Centrál Színház korábbi neve
Vidám Színpad, 1958–1960 között, a Kertész Sándor alapította Torontói Művész Színház ezen a néven működött
Vidám Színpad 2013-ban alakult a korábbi Vidám Színpad számos 20. század végi művészével és szellemiségével

Hasonló
Vidám Színház (1942–1944) Budapesten, a Nagymező u. 11. sz. alatt működött mulattatni kívánó kis színház